Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2000 war die neunte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand im Spencers in Stirling in Schottland statt.

Der Engländer Craig Butler wurde durch einen 7:3-Finalsieg gegen Titelverteidiger Björn Haneveer Europameister.

Modus 
Die 48 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2000 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2000
Europameisterschaft
Billardturnier in Schottland
Sport (Stirling)
Sportveranstaltung in Stirling (Council Area)